Rai è l'abbreviazione di Radio Audizioni Italiane, concessionaria esclusiva del servizio radiotelevisivo pubblico italiano. Può riferirsi anche a:

Cinema 
 Rai  – film di Thomas Gilou vincitore del Pardo d'Oro nel 1995

Codici 
 RAI  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Francisco Mendez di Praia (Capo Verde)
 RAI – codice identificativo del DME-P e dell'ILS pista 25 di Palermo/Punta Raisi, radioassistenze per la navigazione aerea
 rai  – codice ISO 639-3 della lingua ramoaaina

Sigle
 Rencontre Assyriologique Internationale
 Registro aeronautico italiano  – ente di diritto pubblico
 Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland

Geografia 
Francia
 Rai  – comune dell'Orne
Italia
 Rai  – fiume della provincia di Belluno, affluente del Piave
 Rai  – unica frazione di San Polo di Piave, in provincia di Treviso

Persone 
 Raí (1965) – ex calciatore brasiliano
 Aishwarya Rai  – attrice indiana
 Béchara Boutros Raï (1940) – cardinale libanese 
 Bina Rai, nata Krishna Sarin e indicata anche come Beena Roy (1931-2009) – attrice indiana
 Guru Har Rai (1630-1661) – mistico indiano
 Haqiqat Rai (...-XVIII secolo) – ragazzino di Sialkot, martire per l'induismo e per il sikhismo
 Lala Lajpat Rai (1865-1928) – attivista indiano
 Mira Rai (1988) – ultramaratoneta e skyrunner nepalese
 Pamela Rai (1966) – ex nuotatrice canadese
 Priya Rai (1977) – ex attrice pornografica indiana
 Vinit Rai (1997) – calciatore indiano

Altro 
 Raï  – forma di musica popolare che trae origine dalla città di Orano (Algeria)
 Rai  – gruppo etnolinguistico del Nepal
 Rai (Gingasengokugunyuden Rai) – manga di Johji Manabe (1993) pubblicato in Italia da Shin Vision
 Rai  – moneta in pietra dell'isola di Yap
 Rai  – unità di misura tailandese di superficie pari a 40x40 metri

Altri progetti